Théodule Ribot henviser til:

 Théodule Ribot (maler) (1823–1891) – fransk maler
 Théodule Ribot (psykolog) (1839–1916) – fransk psykolog og filosof